El término Unión Católica puede hacer referencia a varios partidos políticos o periódicos de carácter confesional.

Partidos políticos 
La Unión Católica de Argentina (siglo XIX).
La Unión Católica de Costa Rica, durante su primera república.
La Unión Católica de España, de 1881 a 1884.

Otros usos 
 La Unión Católica (1887-1899), periódico de España.